In der Astrologie lassen sich die verschiedenen Tierkreiszeichen in drei verschiedene Modalitäten unterteilen. Dies ist eine Klassifizierungsart, die die Form des Ausdrucks der einzelnen Zeichen gruppiert. Die drei Modalitäten sind das Kardinalzeichen, das Feste Zeichen und das Bewegliche Zeichen. In diese drei Gruppen lassen sich alle Tier-/Sternzeichen einordnen und werden so mit übereinstimmenden Persönlichkeits- oder Charaktermerkmalen zusammengefasst. Die drei Modalitäten folgen im Tierkreis jeweils aufeinander und werden durch unterschiedliche kardinale Energien bestimmt. 

Um die Zeichen zu verstehen, gibt es drei verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten: die Modalitäten, die Polaritäten und die Elemente. Die Modalitäten sind also ein Hilfsmittel, den Tierkreis zu trennen und so besser zu verstehen.

Astrologie